Михаи́л Ю́рченко: Юрченко, Михаил Иванович (1922—2008) — Герой Советского Союза.
 Юрченко, Михаил Юрьевич (род. 1970) — советский и казахстанский боксёр.